Pessoas
Hans Stern —  empresário brasileiro
Howard Stern —  locutor de rádio americano
Isaac Stern —  violinista americano
Otto Stern —  físico alemão
William Stern —  filósofo e psicológico alemão

Outros
Stern (revista) —  revista alemã
 Stern Gang —  grupo armado sionista

Desambiguação